Bergamasca – relativa a Bergamo
 Bergamasca – razza di pecore
 Bergamasca – danza originaria della città di Bergamo
 Bergamasca – vino